Medemblik, commune des Pays-Bas
 Medemblik, ville des Pays-Bas, chef-lieu de la commune du même nom

Homonymie de toponyme